Altes (geslacht), Nederlandse patriciaatsfamilie met tak Korthals Altes
 Jan Philip Korthals Altes (1827–1904), gemeenteraadslid in Amsterdam en directeur van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van Graansilo's en Pakhuizen
 Everhard Korthals Altes (1898-1981), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
 Aleid Pieter Korthals Altes (1903–1984), burgemeester van Zeist
 Jacobus Johannes Cornelis Korthals Altes (1909–1984)
 Edy Korthals Altes (1924-2021), diplomaat, klokkenluider, vredesactivist en publicist
 Sander Korthals Altes (1931-1988), hoogleraar handelsrecht
 Frits Korthals Altes (1931), advocaat en politicus (minister van Justitie, minister van Staat, Eerste Kamervoorzitter en Tweede Kamerlid)
 Everhard Korthals Altes (1933-2015), raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden en staatsraad in buitengewone dienst
 Gerrit Korthals Altes (1939-2020), theaterdirecteur van onder andere Toneelgroep Amsterdam
 Thomas Korthals Altes (1978), regisseur

 Joseph-Henri Altès - Frans fluitist en componist